Prigorodnoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Prigorodnoje (Region Altai) in der Region Altai
 Prigorodnoje (Amur) in der Oblast Amur
 Prigorodnoje (Dagestan) in der Republik Dagestan
 Prigorodnoje (Kaliningrad, Gwardeisk) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gwardeisk (bis 1946 Hasenberg, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Prigorodnoje (Kaliningrad, Nesterow) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1938 Petrikatschen, Kreis Stallupönen, 1938–1946 Schützenort, Kreis Ebenrode, Ostpreußen)
 Prigorodnoje (Kaliningrad, Osjorsk) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk (bis 1936 Bidszuhnen, 1936–1938 Bidschuhnen, Kreis Darkehmen, 1938–1946 Bidenteich, Kreis Angerapp, Ostpreußen; nicht mehr existent)
 Prigorodnoje (Kaliningrad, Slawsk) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Slawsk (bis 1931 Sandfluß, 1931–1946 Lindental, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Prigorodnoje (Karatschai-Tscherkessien) in der Republik Karatschai-Tscherkessien
 Prigorodnoje (Krasnodar) in der Region Krasnodar
 Prigorodnoje (Mordwinien) in der Republik Mordwinien
 Prigorodnoje (Pensa) in der Oblast Pensa
 Prigorodnoje (Sachalin) in der Oblast Sachalin